Ascite — acumulação de fluidos na barriga
 Esquistossomose — doença causada por parasitas, cujos sintomas incluem a ascite